Parkklinik steht für
 Park-Klinikum Bad Krozingen, Baden-Württemberg
 Parkkliniken (Bad Rothenfelde), Niedersachsen
 Park-Klinikum Leipzig, Sachsen
 Parkklinik Röhe, Nordrhein-Westfalen
 Park-Klinik Weißensee, Berlin
Siehe auch:
Klinik Im Park